Бриско () — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Бриско, Брент (1961—2017) — американский актёр и сценарист.
 Бриско, Джей (1984—2023) — американский рестлер.
 Бриско, Джеральд (род. 1946) — американский рестлер.
 Бриско, Дольф (1923—2010) — американский политик, фермер и бизнесмен.
 Бриско, Марк (род. 1985) — американский рестлер.
 Бриско, Пол (1930—2010) — британский писатель и педагог, проведший детство в нацистской Германии.
 Бриско, Райан (род. 1981) — австралийский пилот автогоночной серии IRL IndyCar в составе команды Penske Racing.
 Бриско, Роберт (1897—1968) — американский адмирал.
 Бриско, Франклин Дуллин (1844—1903) — американский художник.
 Бриско, Эндрю (1810—1849) — американский первопоселенец, один из подписантов декларации о независимости Техаса.

Двойная фамилия
 Бриско-Хукс, Валери (род. 1960) — американская легкоатлетка, спринтер.

Топонимы 
 Бриско — округ Техаса.
 Бриско — невключённая территория в округе Уилер, штат Техас

Другое 
 USS Briscoe (DD-977) — эсминец флота США.